Radien kann stehen für

 den Plural von Radius
 Flossenstrahlen von Fischen, siehe Flossenstrahl
 Strahlen im Vogelgefieder, siehe Feder